Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Kaluga nel Kozel'skij rajon
 Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Kaluga nel Ljudinovskij rajon
 Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca
 Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Saratov
 Zaprudnoe – centro abitato russo dell'Oblast' di Tula
 Zaprudnoe – centro abitato crimeano del comune di Alušta
 Zaprudnoe – centro abitato crimeano del Distretto di Džankoj